Moguća značenja Cloak and Dagger su:

Cloak and Dagger (The Upsetters), album sastava The Upsetters
Cloak and Dagger (Wet Wet Wet), album sastava Wet Wet Wet (pod imenom Maggie Pie & The Impostors)
Cloak and Dagger (film), film Fritza Langa iz 1946.
Cloak & Dagger, film Richarda Franklina iz 1984.
Cloak and Dagger (strip), Marvelov strip

Cloak and Dagger je naziv pjesama s albuma Photo-Finish Roryja Gallaghera iz 1978., albuma Human Racing Nika Kershawa iz 1984. i albuma Headless Cross Black Sabbatha iz 1989. godine.

ja:外套と短剣